Scandalo a Venezia (The Venetian Affair) – romanzo di Helen MacInnes del 1963
 Suspense a Venezia (The Venetian Affair) – film del 1967 diretto da Jerry Thorpe